Seule contre tous peut faire référence à :

Cinéma 

 Seule contre tous (), film américain de , sorti en 2011.

Télévision 

 Seule contre tous (), téléfilm américain d'Allan Kroeker, diffusé en 1996 ;
 Seule contre tous (), téléfilm américain de Neill Fearnley, diffusé en 2009.
Seule contre tous (Burden of Truth), série télévisée canadienne avec Kristin Kreuk dans le rôle principal, diffusée sur CBC entre 2018 et 2021.